Mingorría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mingorría (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mingorría (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar